Corti peut désigner :

Toponymes 
Corti est le nom en corse de la ville de Corte.

Patronyme 

 Axel Corti (1933-1993), écrivain et réalisateur autrichien ;
 Claudio Corti (né en 1955), coureur cycliste italien ;
 Claudio Corti (1928-2010), alpiniste italien ;
 Claudio Corti (né en 1987), pilote de vitesse moto italien ;
 Costantino Corti (1823-1873), sculpteur italien ;
 Egon Corti (1886-1953), officier, historien et écrivain autrichien ;
 Eugenio Corti (1921-2014), écrivain et essayiste italien ;
 Giovanni Corti (1796-1868), évêque italien ;
 Jean Corti (1929-2015), accordéoniste et compositeur français ;
 Jesse Corti (né en 1955), acteur vénézuélien ;
 José Corti (1895-1984), éditeur français ;
 Luigi Corti (1883-1888), homme politique italien ;
 Marco Corti (né en 1986), coureur cycliste italien ;
 Mario Corti, skieur italien ;
 Mario Corti (né en 1946), pilote et homme d'affaires suisse ;
 Philippe Corti (né en 1958), disc jockey, animateur et producteur de musique français ;
 Piero Corti (1925-2003), médecin italien ;
 Pierre Lévy-Corti (1910-1975), producteur et scénariste français ;
 Renato Corti (1936-2020), prélat catholique italien.

Voir aussi 
 Monchio delle Corti, une commune italienne de la région Émilie-Romagne ;
 Organe de Corti, l'organe de la perception auditive.

Patronyme italien